ERC, Erc:

Аббревиатура, обозначение 
 European Rally Championship (или ERC) — чемпионат Европы по ралли.
  (или Euro RX, ERX) — чемпионат Европы по ралли-кроссу.
  — руководящий орган европейских кубковых турниров по регби (1995—2014).
 ERC-90 (Engin à Roues, Canon de 90 mm) — французская боевая разведывательная машина.
 Esquerra Republicana de Catalunya — политическая партия в Каталонии.
  — технология восстановления ошибок чтения/записи в жёстких дисках.
 European Research Council — европейская научная организация.
 Easily Recognizable Code — обозначение специальных сервисов в Североамериканском плане нумерации.
  — компьютерная программа, IRC-клиент.

Имя 
 Erc mac Echdach — ирландский король (V век).
 Erc mac Dega — ирландский епископ (V—VI век).
  — персонаж средневековой ирландской мифологии, сын Cairbre Nia Fer (см. Уладский цикл).